Старое Ахматово — село в Большеболдинском районе Нижегородской области. Входит в состав Молчановского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 190 км, до районного центра села Большого Болдино — 16 км. Абсолютная высота 133 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческое село в первом стане Сергачского уезда при речке Альзе в 45 верстах от Сергача. В селе насчитывалось 88 дворов и проживало 666 человек (322 мужчины и 344 женщины). Функционировала православная церковь.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93% из 382 человек.

Примечания 

Населённые пункты Большеболдинского района